Andrea Perrucci (1651-1704) – drammaturgo, librettista e gesuita italiano
 Mario Perrucci (1934-2016) – compositore e didatta italiano
 Salvatore Perrucci (1913 – ...) – calciatore italiano